Cedar Grove kan syfta på följande platser:

Antigua och Barbuda 

 Cedar Grove (ort i Antigua och Barbuda), Parish of Saint John,

USA 

 Cedar Grove (ort i USA, Florida), Bay County, 
 Cedar Grove (ort i USA, Indiana), Franklin County, 
 Cedar Grove (träsk), North Carolina, Columbus County, 
 Cedar Grove (ort i USA, West Virginia), Kanawha County, 
 Cedar Grove (ort i USA, New Jersey), Essex County, 
 Cedar Grove (ort i USA, Wisconsin), Sheboygan County, 
 Cedar Grove (ort i USA, New Mexico), Santa Fe County, 
 Cedar Grove (skog i USA, Utah, Beaver County), 
 Cedar Grove (skog i USA, Utah, Wayne County), 
 Cedar Grove (skog i USA, Idaho), Shoshone County, 
 Cedar Grove (skog i USA, Utah, Utah County), 

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar